La Koripallon miesten SM-sarjakausi 1991-1992 è stata la 52ª edizione del massimo campionato finlandese di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio dell'.

Risultati

Stagione regolare

Girone finale

Playoff

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti
MVP stagione regolare:  Petri Niiranen, 
Allenatore dell'anno:  Henrik Dettmann, 
Miglior giovane:  Jyri Lehtonen, 
Sesto uomo:  Mika-Matti Tahvanainen, 
Giocatore più migliorato:  Tommi Nordberg, 
Miglior arbitro:  Jorma Ovaska

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 1991
Pallacanestro nel 1992
1991-1992